Osobno ime Ealdgyth (staroengleski: Ealdgȳð, anglizirano u Edith) može biti:

 Ealdgyth, kćer Uhtreda, grofa od Northumbrije
 Ealdgyth, engleska kraljica, supruga thegna Sigefertha te kasnije kralja Edmunda II. Željeznobokog
 Ealdgyth, supruga thegna Morcara
 Edita Mercijska, kćer grofa Aelfgara, supruga grofa Gruffudda ap Llywelyna te kasnije engleskog kralja Harolda Godwinesona
 Edita Nježna Labudica (Edith Swanneck), priležnica ili druga supruga engleskog kralja Harolda Godwinesona
 Ealdgyth Wallingfordska, kćer lorda ili thegna Wigota

Često ga se miješa s osobnim imenima Eadgyth i Eadgifu.

Imena